Achères puede referirse a: 

 Achères, comuna francesa situada en Cher.
 Achères, comuna francesa situada en Yvelines.